Busto ist der Familienname folgender Personen:

 Michael Busto (* 1986), italo-kanadischer Eishockeyspieler
 Javier Busto (* 1949), spanischer Komponist und Chorleiter

Busto ist der Name folgender Orte in der Lombardei (Italien):
 Busto Arsizio
 Busto Garolfo

Siehe auch:
 Bahnhof Busto Arsizio, Bahnhof der Stadt Busto Arsizio
 Yamamay Busto Arsizio, Frauen-Volleyballverein der Stadt Busto Arsizio